Щучкино — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Щучкино — упразднённое в 2011 году село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Щучкино — деревня в Нагорском районе Кировской области.